Щорсовка — название населённых пунктов на Украине.
 Щорсовка — до 2016 г. название села Белошицы в Коростенском районе Житомирской области.
 Щорсовка — до 2016 г. название села Степовое в Чутовском районе Полтавской области.
 Щорсовка — до 2016 г. название села Алексеевка в Геническом районе Херсонской области.